

Géographie 
 Asuka est un village de la région de Nara, au Japon, ancienne capitale du  au .

Histoire 
 La période d'Asuka est une période de l'histoire japonaise.

Entreprises 
 Asuka Comics est un éditeur de shōjo manga dépendant de la grande maison d'édition japonaise Kadokawa Shoten.
 Asuka est une maison d'édition française de manga et manhwa.

Personnalités 
 Asuka est le nom de ring de la catcheuse (lutteuse professionnelle) Kanako Urai ;  
 ASUKA (écrit en majuscules) est le nom de ring d'une catcheuse trans japonaise au véritable nom inconnu ;  
 Nao Asuka (1961-), actrice japonaise.

Personnages 
 Asuka Soryu Langley est un personnage de l'anime Neon Genesis Evangelion.
 Asuka Kazama est un personnage de la série de jeux vidéo Tekken, apparu dans Tekken 5.

Divers 
 Asuka est un prénom japonais.

Homonymie de pseudonyme